Col nome İzzet Mehmed sono conosciuti i seguenti Gran visir dell'Impero ottomano:

 İzzet Mehmed Pascià - gran visir in carica dal 11 agosto 1773 al 7 luglio 1775 e dal 20 febbraio 1781 al 25 agosto 1782
 Safranbolulu Izzet Mehmet Pascià - gran visir in carica dal 21 ottobre 1794 al 23 ottobre 1798
 Darendeli Topal İzzet Mehmed Pascià - gran visir in carica 26 ottobre 1828 al 28 gennaio 1829 e dal 7 ottobre 1841 al 3 settembre 1842